Angell ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Caswell Angell (1857–1932), US-amerikanischer Jurist
 Austen Angell (Charles Austen Angell; 1933–2021), australisch-US-amerikanischer Physikalischer Chemiker 
 Bjarne Angell (1888–1938), norwegischer Tennisspieler
 Brett Angell (* 1968), englischer Fußballspieler und -trainer
 Erik Must Angell (1744–1814), norwegischer Politiker
 George Thorndike Angell (1823–1909), US-amerikanischer Philanthrop
 Homer D. Angell (1875–1968), US-amerikanischer Politiker

 Kenneth Anthony Angell (1930–2016), Bischof von Burlington
 Lisa Angell (* 1968), französische Sängerin
 Nicholas Angell (* 1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Norman Angell (1874–1967), britischer Schriftsteller und Publizist
 Olav Angell (* 1932), norwegischer Schriftsteller und Musiker
 Robert Cooley Angell (1899–1984), US-amerikanischer Soziologe
 Roger Angell (1920–2022), US-amerikanischer Autor
 Samuel Angell (1800–1866), britischer Architekt und Archäologe
 Tommy Angell (1924–2022), US-amerikanische Fechterin

Sonstiges: (in den Vereinigten Staaten:)
 Angell (Arizona), Ort im Coconino County
 Angell Branch, Fließgewässer im Botetourt County, Virginia
 Angell Brook (Connecticut), Fließgewässer im Windham County
 Angell Brook (Rhode Island), Fließgewässer im Providence County
 Angell Field, Park im Santa Clara County, Kalifornien
 Angell Park, Park im Oakland County, Michigan

Siehe auch:
 Angel